Rhamphosphaeria är ett släkte av svampar. Rhamphosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhamphosphaeria